Уима — название рек в Тюменской области России:

 Уима (приток Демьянки)
 Уима (приток Большого Туртаса)